Gossip (группа) — The Gossip (другие названия группы GOXXIP, GSSP) — музыкальный коллектив, играющий в стилях инди-рок и панк.
 Gossip (песня Лила Уэйна) - песня, входящая в Tha Carter III — шестой студийный альбом американского рэпера Лила Уэйна вышедший 10 июня 2008 года. Ранее, в 2007 году была включена им в мини-альбом The Leak.
 Gossip (программа)  — программа мгновенного обмена сообщениями по протоколу Jabber.
 Gossip (протокол)  — класс протоколов распространения информации в распределённых системах.
 Gossip Girl —  «Сплетница» () — американская телевизионная подростковая драма, основанная на популярной одноимённой серии романов писательницы Сесили фон Цигезар.